Couronne:

 Couronne — французский батарейный броненосец.
 Couronne — первый парусный линейный корабль французского флота.